KIT kan syfta på:

 KIT – ett tekniskt universitet i Karlsruhe i Baden-Württemberg, se Karlsruher Institut für Technologie
 KIT (Bonnier) – ett Bonnierföretag

Se även
 Kit (olika betydelser)